Olof Rabenius henviser til:

 Olof Rabenius (filolog) (1651-1717) – svensk skolemand
 Olof Ingelsson Rabenius (1730-1772) – svensk jurist
 Olof Rabenius (forfatter) (1882-1948) – svensk skolemand og forfatter